Элез — фамилия.

Известные носители 
 Элез, Йово (род. 1925) — советский специалист в области теории диалектики, доктор философских наук.
 Элез, Йосип (род. 1994) — хорватский футболист.